Wilmot désigne :

Nom de famille 

 John Wilmot,  de Rochester (1647-1680) était un écrivain et un libertin anglais 
 Katherine Wilmot (1773-1824), voyageuse et diariste irlandaise
 Martha Wilmot (1775-1873), voyageuse et diariste irlandaise
 Lemuel Allan Wilmot (1809-1878), homme politique canadien
 Robert Duncan Wilmot (1809-1891), homme politique canadien 
 David Wilmot (1814-1868), homme politique américain
 Robert D. Wilmot (1837-1920), homme politique canadien
 John Wilmot (1er baron Wilmot de Selmeston) (1893-1964) homme politique britannique
 Nathan Wilmot (né en 1979), skipper australien

Toponyme

Canada 
 Wilmot est une paroisse du Comté de Carleton, située à l'ouest du Nouveau-Brunswick ;
 Wilmot est un canton de l'Ontario.

États-Unis 
 Wilmot est une localité de l'Arkansas ;
 Wilmot est une ville du Dakota du Sud ;
 Wilmot est une ville du New Hampshire ;
 Wilmot est une ville de l'Ohio.

Hydronyme 
 La rivière Wilmot est un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme